Tukaj je spisek vseh medalj, ki so bile osvojene na poletnih olimpijskih igrah od leta 1896 do 2004.

Države so uvrščene po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

Opombe 

Poletne olimpijske igre